Bert Schneider (bokser) (1897-1986), Canadees bokser
 Bert Schneider (producent) (1933-2011), Amerikaans filmproducent
 Bert Schneider (coureur)  (1937-2009), Oostenrijks motorcoureur